Франкфуртский марафон (нем. Commerzbank Frankfurt Marathon до 2010 года, с 2011 года BMW Frankfurt Marathon) — марафон, который проводится во Франкфурте-на-Майне, Германия. Ежегодно проходит в конце октября. Первый марафонский забег прошёл 17 мая 1981 года. В 2010 году в марафоне финишировало 9558 человек.

Трасса проходит по городским улицам. Старт марафона находится возле скульптуры забивающего человека.

Рекорды трассы 
 Мужчины: 2:03:42 — Уилсон Кипсанг 
 Женщины: 2:21:59 — Меселеш Мелкаму

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт    
 Список победителей марафона 
 Схема маршрута

Марафоны Германии
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
Мероприятия, регулярно проводимые с 1981 года